6-й уланський полк — полк цісарсько-королівської кавалерії Австро-Угорщини.

Повна назва: K.u.k. Galizisches Ulanen-Regiment «Kaiser Joseph II.» Nr. 6

Дата заснування — 1688рік. Перша назва — Льовеншільдський полк драгунів (Löwenschild-Dragoner).

Почесний шеф — імператор Йосиф ІІ.

Історія полку 
 1769 — 1-й кавалерійський полк
 1785 — перетворений на дивізіон уланів, а 1790-91 — повноцінний полк уланів.
 1798 — нова назва 1-ий полк драгунів
 1802 — 6-ий полк драгунів Кобург
 1851 — перетворений знову на полк уланів під тим самим номером «6»
 1860 — для докомплектації отримує один дивізіон з 3-го полку уланів.

Особовий склад полку 
Національний склад (1914 рік) — 52 % поляки, 40 % українці та 8 % інших.

Мова полку (1914) — польська і українська.

Набір рекрутів (1914 рік) — у місті Перемишль.

Дислокація полку 

 1914 рік — штаб і І-ий дивізіон — місто Ряшів, ІІ-ий дивізіон — Дембіца. Кулеметне відділення у Ярославі. Інженерний взвод — Ряшів.
 1914 рік — Х корпус, 6 кавалерійська дивізія, 14 Бригада кавалерії.

Командири полку 
 1859: Карл Нетцер фон Зілльталь
 1865: Август фон Вальдеґ
 1879: Отто Фрайхерр фон Ґаґерн
 1914: Александр Дінстль

Див. також 
 Улани (Австро-Угорщина)

Примітки

Джерела 
 Galizisches Ulanen — Regiment «Kaiser Joseph II.» Nr. 6 http://www.kuk-wehrmacht.de/regiment/ulanen/u06.html 
 Z historii Ułanów ks.Józefa https://web.archive.org/web/20160304190924/http://forum.ulani.pl/viewtopic.php?t=70
 Austrian Cavalry Regiments and Their Commanders 1792—1815: the Uhlans http://www.napoleon-series.org/military/organization/Austria/cavalry/c_austriancav2.html 
 Allmayer-Beck/Lessing: Die k.u.k. Armee 1848—1918. Bertelsmann, München 1974.
 Alphons v. Wrede: Geschichte der K.u.K. Wehrmacht von 1618 bis Ende des XIX Jh. Wien 1898—1905.
 B. M. Buchmann: Österreich und das Osmanische Reich. WUV-Univ.-Verl., Wien 1999.
 Georg Schreiber: Des Kaisers Reiterei. Österreichische Kavallerie in 4 Jahrhunderten. Mit einem Geleitwort von Alois Podhajsky. Speidel, Wien 1967.
 Osprey Military. Men-at-arms Series Nr. 329.

Уланські полки Австро-Угорщини